Олимпи́йский парк может означать следующие объекты:

 Олимпийский парк — парк культуры и отдыха во Владикавказе.
 Олимпийский парк — район Мюнхена, место расположения объектов летней Олимпиады 1972 года.
 Олимпийский парк — парк в Сеуле, место размещения объектов Азиатских игр 1986 года и летней Олимпиады 1988 года.
 Олимпийский парк — район Сочи, место расположения приморской части объектов зимней Олимпиады 2014 года.
 Олимпийский парк Уистлера — район Уистлера, место расположения части объектов зимней Олимпиады 2010 года.
 Олимпийский парк — железнодорожный вокзал в Олимпийском парке Сочи, построенный к зимней Олимпиаде 2014 года.

См. также 
 Олимпийская деревня (значения)